8-й Латышский стрелковый Вольмарский полк () — латышское военное национальное формирование в Первой мировой войне.

Полк начали формировать в ноябре 1915 года. Дата формирования 3-го марта 1916 года.

Командиры полка 
 c 01.12.1915 — капитан армейской пехоты Имак Иоган Микелович (Иван Микелович), командир (командующий)
 c 19.04.1916 — подполковник армейской пехоты Франц Густав Фридрихович, командир (командующий), с 21.01.1917 года — полковник армейской пехоты
 c 02.1917 — капитан Авен Петр Яковлевич

Офицерский состав 
 Авен Петр Яковлевич, капитан, старший офицер, командир роты;
 Аплоцин Людвиг Фрицевич, поручик (ст. 15.10.1916) — (ВП от 14.01.1917 года, стр.5); — штабс-капитан; — младший офицер 7-ой роты 8-го Латышского стрелкового Вольмарского полка;
 Блюмберг Карл Егорович, Блумберг Карл Егорович, прапорщик, младший офицер, заведующий обозом 1-го разряда (в 1917) (база Волкова)
 Богородский Евгений Николаевич, подпоручик
 Бояр Карл Янович, штабс-капитан
 Букка Георгий , прапорщик запаса армейской пехоты, подпоручик запаса армейской пехоты (ст. 10.11.1916) — (ВП от 14.01.1917 года, стр.10); — младший офицер 7-ой роты 8-го Латышского стрелкового Вольмарского полка;
 Версан Роберт Мартынович, прапорщик
 Виллер Владимир Андреевич, штабс-капитан (база Волкова)
 Виллюмс , подпоручик, поручик (ст. 03.11.1916) — (ВП от 14.01.1917 года, стр.5); — младший офицер 5-ой роты 8-го Латышского стрелкового Вольмарского полка;
 Грезе 1-й Роберт Вильгельмович, прапорщик
 Двешлер , прапорщик, младший офицер 8-ой роты 8-го Латышского стрелкового Вольмарского полка;
 Звайгзне Иван Иванович, штабс-капитан
  Звирбул , прапорщик, младший офицер 8-го Латышского стрелкового Вольмарского полка;
 Зусне Отто-Эрнест Кримьянович, подпоручик
 Карлсон Роберт Эрнстович, подпоручик, поручик (ст. 03.11.1916) — (ВП от 14.01.1917 года, стр.5); штабс-капитан — младший офицер 3-ой роты 8-го Латышского стрелкового Вольмарского полка;
 Керзум Карл Петрович, (Керзум Карп Петрович), штабс-капитан, младший офицер, командир роты;
 Крейцберг Жанно Матвеевич, прапорщик
 Крумульд Вит Янович, прапорщик, поручик (ст. 03.11.1916) — (ВП от 14.01.1917 года, стр.5); — младший офицер 7-ой роты 8-го Латышского стрелкового Вольмарского полка;
 Круминь Вит, прапорщик, поручик (ст. 03.11.1916) — (ВП от 14.01.1917 года, стр.5); — младший офицер 4-ой роты 8-го Латышского стрелкового Вольмарского полка;
 Круминь Ян, прапорщик, поручик (ст. 03.11.1916) — (ВП от 14.01.1917 года, стр.5); — младший офицер 4-ой роты 8-го Латышского стрелкового Вольмарского полка;
 Крумульд Ян-Эдуард Янович, прапорщик, поручик (ст. 03.11.1916) — (ВП от 14.01.1917 года, стр.5); — младший офицер 7-ой роты 8-го Латышского стрелкового Вольмарского полка;
 Лазнер Эрик Георгиевич, поручик
 Маген Николай Викторович, Моген Николай Викторович, прапорщик, подпоручик
 Олисов , подпоручик (ст. 01.10.1916) — (ВП от 14.01.1917 года, стр.4);
 Олуп Вольдемар Александрович, подпоручик
 Озолс Вольдемар-Оскар Ансович, штабс-капитан — c 19.02.1916
 Орр 2-ой Александр Иванович, прапорщик, младший офицер 8-ой роты;
 Орр 1-й Иван Иванович, прапорщик, младший офицер 8-ой роты;
 Петрович Павел Петрович, прапорщик
 Пимберг Альфред Давыдович, Кимберг Альфред Давидович, прапорщик
 Розенберг Герман Альфредович, поручик
 Роте Иван Борисович, прапорщик
 Свирский Иван, прапорщик, подпоручик (ст. 15.10.1916) — (ВП от 14.01.1917 года, стр.9); — младший офицер 7-ой роты 8-го Латышского стрелкового Вольмарского полка;
 Скуя Петр Петрович, поручик
 Упесиозуп Альфред Томович, прапорщик, с 16.01.1917 подпоручик, с ? поручик (на 10.07.1917) ,  («Ужегозуб»)
 Франц Густав Фридрихович, полковник, командир полка
 Эглит Иван Иванович, прапорщик, младший офицер, и.д. адъютант 1-го батальона 8-го Латышского стрелкового Вольмарского полка — на 14.12.1917 года;
 Эйман , прапорщик
 Эсин , прапорщик
 Янсон Александр Александрович, поручик

Георгиевские кавалеры 
 - кавалеры ордена Святого Георгия 4-ой степени:

 Звайгзне Иван Иванович, штабс-капитан (ПАФ от 28.08.1917).
 Керзум Карл Петрович, штабс-капитан (ВП от 17.04.1916) 

 - кавалеры Георгиевского оружия:
 Авен Петр Яковлевич, капитан (Приказ по 12-й армии от 31.05.1917 № 548).
 Бояр Карл Янович, штабс-капитан (ПАФ от 28.08.1917).
 Аплоцин Людвиг Фрицевич, штабс-капитан (ПАФ от 11.09.1917).

Архивы 
 РГВИА. Ф. 3461. 8-й Вольмарский латышский стрелковый полк. 1915—1917 гг. 64 ед. хр.

Примечания 

Латышские стрелки
Пехотные полки Российской империи